Полозков — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Полозков, Василий Иудович (1898—1944) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск.
 Полозков, Владимир Тихонович (1919—2000) — советский и российский учёный, специалист по технике безопасности.

